Кубок чемпионов 1980 — двадцать третий розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы, в котором приняло участие 22 команды. Финал прошёл в анклаве Западный Берлин 27 марта, титул сильнейшего вернул себе Реал (Мадрид).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Второй Групповой этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1979 год в баскетболе
1980 год в баскетболе